Kastanjeto ima više značenja:
 Kastanjeto (Areco)
 Kastanjeto (Kazerta)
 Kastanjeto (Firenca)
 Kastanjeto (Frozinone)
 Kastanjeto (Modena)
 Kastanjeto (Ređo Emilija)
 Kastanjeto (Rijeti)
 Kastanjeto (Salerno)
 Kastanjeto (Sijena)
 Kastanjeto